'Div' :
  div - диференційний оператор (дивергенція).
  Div ( - розділ) - блоковий тег в мові розмітки html. Дозволяє виділити в структурі документа кілька розділів.
  div - в мові С функція для отримання результату ділення і залишку.
  div - в мові Assembler для машин з архітектурою х86 операція цілочисельного ділення.
 DIV - число  504 в  римської  системи числення.

Див. також 
 DivX
 Див